La valvule de Thebesius est un repli musculeux entourant le sinus coronaire, dans l'atrium (anciennement oreillette) droit du cœur. 

Elle tient son nom du médecin allemand  (1686-1732) qui décrit les valves du sinus coronaire ainsi que les petites veines qui s'ouvrent dans les cavités cardiaques.

La valve de Thébésius, également appelée anneau de Thébésius, est un repli de l'endocarde contenant quelques fibres musculaires. La valve de Thébésius rejoint latéralement la valve d'Eustache de la VCI pour former une structure tendineuse verticale appelée le tendon de Todaro, qui remonte jusqu'au limbe du foramen ovale. Le trajet tracé par le tendon est un côté du triangle de Koch.

Notes et références 

Anatomie cardiaque